Со — податок в стародавній Японії 7 — 10 століть.
 Со (яп. 蘇) — продукт із молока, який виробляли в Японії між VII та X століттями.
 Со — форма організації самоврядування села в Японії 14 — 16 століття.

Топоніми 
 Со () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Йонна
 Со () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент О-де-Сен
 Со () — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Лот

Див. також 
 Со (прізвище)